Robert Lindstedt e Aisam-ul-Haq Qureshi hanno vinto la prima edizione del torneo, grazie al ritiro di Oliver Marach e Mate Pavić sul punteggio di 7–5, 4–1.

Teste di serie 

  Robert Lindstedt /  Aisam-ul-Haq Qureshi (campioni)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (finale, ritirati)

 Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)
 Leander Paes /  Adil Shamasdin (semifinale)

Alternate 

  Víctor Estrella Burgos /  Andreas Seppi (primo turno)

Wildcard 

  Sarp Ağabigün /  Altuğ Çelikbilek (primo turno)

 Tuna Altuna /  David Ferrer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Antalya Open 2017